La Sauvetat (Gers)
 La Sauvetat (Puy-de-Dôme)
 La Sauvetat-de-Savères
 La Sauvetat-du-Dropt
 La Sauvetat-sur-Lède